Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Madyda – polski historyk i teoretyk literatury
 Władysław Madyda – polski filolog klasyczny